Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 105 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 6 августа. В турнире приняли участие 17 спортсменов из 14 стран. 

Российские спортсмены чемпион мира 2011 года Хаджимурат Аккаев и серебряный призёр Олимпиады 2008 Дмитрий Клоков, являвшиеся главными претендентами на победу, снялись с соревнований из-за травм накануне старта. Мировой рекордсмен в толчке Давид Беджанян не был включён в заявку сборной России. В итоге победу праздновал украинец Алексей Торохтий, показавший результат ниже, чем в более лёгкой весовой категории (лишён титула в 2019 году).

Медалисты

Рекорды

Результаты

Примечания

Ссылки 
Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012